Гимпель

 Гимпель, Артур Эдуардович (род. 1971) — российский кинооператор.
 Гимпель, Александр Александрович (1859—1922) — российский архитектор, гражданский инженер.
 Гимпель, Жан (1918—1996) — французский историк-медиевист.
 Гимпель, Харальд (род. 1951) — восточногерманский слалом-каноист. 
 Гимпель, Эдуард Григорьевич (род. 1949) — советский и российский кинооператор, организатор кинопроизводства, лауреат премии «Золотой орёл».
 Гимпель, Эрих (1910—2010) — агент немецкой разведки во время Второй мировой войны.